Slovo Roman může znamenat:

obecný význam
 Roman – rodné jméno  

geografické názvy
 Roman (Rumunsko) – rumunské město v župě Neamț
 Roman (Bulharsko) – bulharské město v oblasti Vraca
 Audun-le-Roman – francouzská obec, centrum kantonu Audun-le-Roman

příjmení
 Johan Helmich Roman (1694–1758) – švédský barokní hudební skladatel
 Ladislav Roman (* 1948) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za SNS
 Ľubomír Roman (1944–2022) – slovenský herec a politik
 Martin Roman (* 1969) – český manažer
 Pavel Roman (1943–1972) – český krasobruslař, mistr světa, bratr Evy
 Milan Havlín, pseudonym Petr Roman (1928–2007) – kanadský zahradní architekt českého původu, politický vězeň v Československu
 Štefan Boleslav Roman (1921–1988) – kanadský průmyslník, zakladatel a první předseda Světového kongresu Slováků
 Adriana Tarábková, provd. Romanová (* 1966) – bývalá slovenská herečka
 Eva Romanová (* 1946) – česká krasobruslařka, mistryně světa, sestra Pavla

v typografii
 typy písma Times Roman a Times New Roman
 znaková sada Macintosh Roman pro západní Evropu a Ameriku

jiné významy
 Roman (automobilka) – rumunský výrobce nákladních automobilů

Související články 
 Román

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení